Miejscowości w USA:
 Ozan – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
Gminy w USA:
 Ozan (ang. Ozan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead